Геннадий Васильевич Рыков (родился в 1924 году) — советский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол.

Биография 
 1958—1960 гг. — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.
 1960—1963 гг. — сотрудник посольств СССР в Конго, Гане и Гвинее.
 1963—1964 гг. — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.
 1964—1966 гг. — слушатель ВДШ МИД СССР.
 1966—1967 гг. — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.
 1967—1971 гг. — советник посольства СССР в Камеруне.
 1971—1978 гг. — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.
 1978—1984 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Руанде.

Литература 
 «Дипломатический словарь» под ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалева, П. П. Севостьянова, С. Л. Тихвинского в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986. — Т. 2, с. 499.

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1924 году
Послы СССР в Руанде